Möckern peut faire référence à :
 Möckern, ville allemande de l'arrondissement du Pays-de-Jerichow, en Saxe-Anhalt ;
 Möckern, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe.